Појам Ђорђе II може да се односи на:

 Ђорђе II Немањић, титуларни краљ (1208) и велики кнез дукљански
 Ђорђе II Тертер, бугарски цар
 Ђорђе II Шубић, хрватски великаш
 Џорџ II, краљ Велике Британије и Ирске, војвода од Брунзвик-Линберга и кнез-изборник Светог римског царства
 Георг I, кнез од Валдека и Пирмонта
 Ђорђе II Грчки, краљ Грчке од 1922. до 1924. и од 1935. до 1947. године

Види још
 Ђорђе I (вишезначна одредница)